Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung (Brebes), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Tanjung (Noord-Lombok), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Noord-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Tanjung (Tabalong), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tabalong in de provincie Zuid-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Tanjung (Bendahara), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh, Sumatra
 Tanjung (Delima), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh, Sumatra
 Tanjung (Rusip Antara), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh, Sumatra
 Tanjung (Tanah Sepenggal), een plaats in het regentschap Bungo in de provincie Jambi, Sumatra
 Tanjung (Vii Koto), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi, Sumatra
 Tanjung (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tanjung (Bulukerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tanjung (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tanjung (Kubah), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung (Panyabungan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung (Sosa), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung (Ulu Barumun), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung (Kedamean), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Tanjung (Pajarakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tanjung (Pegantenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Tanjung (Benai), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi in de provincie Riau, Sumatra
 Tanjung (Hulu Kuantan), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi van de provincie Riau, Sumatra
 Tanjung (Kuantan Hilir), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi in de provincie Riau, Sumatra
 Tanjung (Banyusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Tanjung (Kawalu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Tanjung (Surian), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tanjung (Koto Tujuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sijunjung in de provincie West-Sumatra
 Tanjung (Gunung Megang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra